Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 1994-1995 è stato il quarto organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questo è il campionato regionale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Stagione 
Al campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia 1994-1995 partecipano 16 squadre: 
 12 hanno mantenuto la categoria :Aquileia, Fontanafredda, Gemonese, Gradese, Itala San Marco, Palmanova, Porcia, Ronchi, Sacilese, San Daniele, San Sergio e Tamai
 2 sono state retrocesse dal C.N.D. :Manzanese e Centro del Mobile
 2 sono state promosse dalla Promozione :Pro Fagagna e Cormonese (vincitrici dei gironi)

Squadre partecipanti

Classifica finale

Calendario 
 A causa dei fatti di Genova dove gli scontri tra i tifosi genoani e milanisti portarono all'uccisione del sostenitore rossoblù Vincenzo Spagnolo, vi è stata una settimana di stop a tutti i campionati nazionali, quindi il 5 febbraio non si è giocato.
 Il 9 e 16 aprile il campionato si è fermato per la disputa del Torneo delle Regioni.

Fase regionale Coppa Italia Dilettanti 

La coppa è stata vinta dalla Pro Fagagna (3-2 in finale sul Porcia)

Play-off nazionali

Note

Collegamenti esterni 

Friuli